Киселёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Киселёвская волость (Черноярский уезд) — в составе Астраханской губернии, Черноярский уезд
 Киселёвская волость (Котельничский уезд) — в составе Вятской губернии, Котельничский уезд
 Киселёвская волость (Осташковский уезд) — в составе Тверской губернии, Осташковский уезд
 Киселёвская волость (Старицкий уезд) — в составе Тверской губернии, Старицкий уезд